Tomáš Kučera může být:

 Tomáš Kučera (1977) – český fotbalista
 Tomáš Kučera (1980) – český fotbalista
 Tomáš Kučera (1984) – slovenský fotbalista
 Tomáš Kučera (1991) – český fotbalista
 Tomáš Kučera (kanoista) – slovenský vodní slalomář, kanoista
 Tomáš Kučera (lyžař) (* 1948) – československý lyžař, sdruženář